Ко́нрад Ме́йер-Хе́тлинг (нем. Konrad Meyer-Hetling) (15 мая 1901 года, Зальцдерхельден у Айнбека, Нижняя Саксония, Германская империя – 25 апреля 1973 года, там же) — немецкий учёный-аграрник, профессор, один из руководителей системы сельскохозяйственного обучения и аграрных исследований в эпоху Третьего рейха, начальник Планового отдела Главного штабного управления СС имперского комиссара по вопросам консолидации германского народа («Stabshauptamt des Reichskomissar für Festigung Deutschen Volkstums; StHA/RKFDF»), один из главных разработчиков Генерального плана «Ост», оберфюрер СС.

Биография 
Конрад Мейер-Хетлинг происходил из старинной крестьянской семьи. С 1911 по 1920 год он посещал реальную гимназию в Айзенбеке, с 1921 года изучал сельское хозяйство в университете Гёттингена, в 1926 году получил там же учёную степень кандидата наук за работу по генетике пшеницы. После этого был ассистентом в Институте растениеводства и селекции растений университета Бреслау, с 1927 года - ассистент в Институте растениеводства в Гёттингенского университета. В 1930 году защитил докторскую диссертацию по проблеме засухоустойчивости зерна по специальности «сельскохозяйственное растениеводство».

С 1930 по 1933 год Мейер-Хетлинг работал приват-доцентом в Гёттингенском институте растениеводства, читал лекции о сельскохозяйственных растениях и об основах селекции растений. В течение этого времени он также занимался основными проблемами землевладения и ведения сельского хозяйства.

1 февраля 1932 года он стал членом НСДАП, партийным оратором (Parteiredner) и руководителем доцентов (Führer der Dozentenschaft) в университете Гёттингена. В 1933 году был депутатом от НСДАП в городском совете. 20 июня 1933 года вступил в СС (членский номер 74 695). До 1935 года являлся также руководителем школы 51 полка СС.

Весной 1934 года Мейер-Хетлинг был назначен на кафедру земледелия и растениеводства университета Йены. Уже осенью того же года стал профессором Сельскохозяйственного факультета Берлинского университета и директором для него основанного Института земледелия и политики земледелия (Ackerbau und Landbaupolitik), в 1941 году переименованного в Институт сельскохозяйственной жизни и аграрной политики (Institut für Agrarwesen und Agrarpolitik).

Одновременно с конца 1933 года он был сотрудником Прусского министерства по делам образования и религии в Берлине, где возглавлял новый реферат «Общая биология, земледельческие, лесные и ветеринарные науки». Задачей этого реферата было реформирование обучения и исследований на этих специальностях. На этом посту Мейер-Хетлинг занимался главным образом проблемой реформирования системы сельскохозяйственного обучения. Основная программа его реформаторских предложений сводилась к сокращению в учебных планах количество лекций в пользу семинарских занятий. В 1935 году Министерство утвердило его предложения.
В 1936 году Мейер-Хетлинг стал вице-президентом Немецкого исследовательского сообщества (Deutschen Forschungsgemeinschaft). По его инициативе в 1935 году была основана «Исследовательская служба» («Forschungsdienst»), которая наподобие академии объединяла всех специалистов по сельскохозяйственным исследованиям в Германии. Сам Мейер-Хетлинг стал старостой этого учреждения, он же основывал его центральный печатный орган – журнал «Der Forschungsdienst», в котором публиковались обширные исследования по аграрной проблематике. Также Мейер-Хетлингу удавалось сконцентрировать в своих руках почти одну треть тогдашних исследовательских средств Имперского исследовательского совета по сельскохозяйственным наукам и общей биологии («Reichsforschungsrats im Bereich Landwissenschaft und Allgemeine Biologie»).

На своих постах Мейер-Хетлинг в значительной степени определял аграрно-научные учебные программы, содержание и организационную структуру сельскохозяйственного обучения в Германии, а также организацию исследования земледелия в Германии с 1935 до 1945 года.
После 1935 года Мейер-Хетлинг всё больше стал заниматься структурными проблемами исследования сельского жизненного пространства. В 1935 году он основал и до 1940 года руководил Имперским рабочим сообществом по исследованию жизненного пространства («Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung»). С 1936 по 1940 год он издавал ежемесячник «Исследование жизненного пространства и региональное планирование» («Raumforschung und Raumordnung»), с 1938 по 1945 год – также журнал «Новое крестьянство» («Neues Bauerntum»). В 1939 году Мейер-Хетлинг стал членом Прусской академии наук.

После начала Второй мировой войны на передний план его деятельности стали выступать вопросы планирования расселения и поселения. Весной 1940 года Мейер-Хетлинг стал сотрудничать с Главным имперским управлением безопасности (Reichssicherheitshauptamt; RSHA) по разработке первого варианта Генерального плана «Ост» по колонизации и освоению захваченных территорий на востоке (Польши, затем – СССР). В 1941 году он стал оберфюрером СС и был назначен руководителем Управленческой группы «С» (Amtsgruppe «C») и Планового отдела (Amt VI – Planung) Главного штабного управления СС имперского комиссара по вопросам консолидации германского народа («Stabshauptamt des Reichskomissar für Festigung Deutschen Volkstums; StHA/RKFDF»), ближайший сотрудник шефа этого ведомства Ульриха Грейфельта. На этой должности он отвечал за разработку «Генерального плана «Ост»». Работать над ним Мейер-Хетлинг продолжал примерно до весны 1943 (возможно до 1944 года), изменяя его сообразно пожеланиям рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Одновременно, с 1942 года Мейер-Хетлинг был уполномоченным по планированию поселений и нового сельскохозяйственного порядка у рейхсминистра продовольствия и сельского хозяйства, имперского руководителя крестьян и начальника Имперского управления по аграрной политики Рихарда Вальтера Дарре, а затем – Герберта Бакке.

В конце лета 1944 года Мейер-Хетлинг в качестве солдата был призван в войска Ваффен-СС. Прошёл обучение в школе юнкеров СС в Киеншлаге около Праги. В апреле 1945 года в качестве оберюнкера он был направлен на фронт в 10-ю танковую дивизию СС «Фрундсберг», действовавшей на советско-германском фронте, Мейер-Хетлинг служил там офицером связи, стал унтерштурмфюрером войск СС. После смерти Гитлера 30 апреля 1945 года Мейер-Хетлинг пешком отправился в Баварию в американскую зону оккупации. В мае 1945 года у Вайзенштайна на севере Баварии попал в американский плен.

20 октября 1947 года предстал перед Американским военным трибуналом в Нюрнберге на Процессе по делу расовых учреждений СС. На суде Мейер-Хетлинг говорил только о первоначальном, наиболее общем варианте Генерального плана «Ост» и вводил судей в заблуждение о сути и размахе его более поздних вариантов, которые были обнаружены лишь в 50-е и 70-е годы XX века.. Американский трибунал определил, что Генеральный план «Ост» Мейер-Хетлинг разрабатывал в соответствии со своими должностными обязанностями руководителя отдела планирования, что сам план не предусматривал совершения каких-либо преступлений, что Генеральный план «Ост» никогда не был принят, и не было предпринято ничего, чтобы реализовать предложения Мейер-Хетлинга. Суд подчеркнул, что он не несёт ответственность за политику Гиммлера на Востоке и не ответственен за те меры, которые он не предлагал.
В результате, суд оправдал его по 2 из 3 пунктам обвинения (преступления против человечности и военные преступления), признал виновным по третьему пункту обвинения (членство в преступной организации) и 10 марта 1948 года приговорил к 2 годам и 10 месяцам тюрьмы, после чего он был освобождён с учётом срока, проведённого в заключении.

С 1949 года Мейер-Хетлинг руководил семеноводческим хозяйством Римпау в Вольдагзене у Айнбека. В течение последующих лет опубликовал несколько трудов по проблемам выведения сортов, перенаселённости и глобальным вопросам питания. В 1956 году стал профессором Кафедры государственного планирования и исследования жизненного пространства на факультете садоводства и агрикультуры Ганноверского технического университета, где проработал до своего ухода на пенсию в 1968 году.

Примечания

Источники 
 Безыменский Л. А. Разгаданные загадки Третьего рейха (1940—1945). — Смоленск: «Русич», 2001. — 496 стр. — (Мир в войнах). — ISBN 5-8138-0203-7.
 «Trials of war criminals before the Nuernberg military tribunals under Control council law No 10». Vol. 4, Vol. 5, Case No. 8 The «RuSHA Case» United States against Ulrich Greifelt, et al: http://www.mazal.org/archive/nmt/04a/NMT04-C001.htm, http://www.mazal.org/archive/nmt/05/NMT05-C001.htm
 Литература о Конраде Мейер-Хетлинге в каталоге Немецкой национальной библиотеки
 Краткая биография Конрада Мейер-Хетлинга
 Биография Конрада Мейер-Хетлинга до и после 1945 года
 Изабель Хайнеман (Isabel Heinemann). Конрад Мейер и Генеральный план «Ост» (Konrad Meyer und der «Generalplan Ost»)
 Мехтильд Рёсслер (Mechthild Rössler). Конрад Мейер и Генеральный план «Ост» в оценке Нюрнбергских процессов (Konrad Meyer und der Generalplan «Ost» in der Beurteilung der Nürnberger Prozesse)
 Историко-правовой анализ деятельности профессора доктора Конрада Мейера (1901—1973) (Rechtshistorische Grobanalyse zum Wirken von Prof. Dr. Konrad Meyer (1901—1973))

Нацистские преступники
Офицеры СС
Подсудимые последующих Нюрнбергских процессов
Осуждённые на Нюрнбергских процессах
Члены Прусской академии наук
Преподаватели Гёттингенского университета
Преподаватели Йенского университета